Il doppio  del Delray Beach International Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Scott Lipsky e Rajeev Ram erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Colin Fleming e Ross Hutchins hanno sconfitto in finale Michal Mertiňák e André Sá per 2-6, 7-65, [15-13].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (ritirati per infortunio di Melzer)

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (campioni)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012